Oxyuridae är en familj av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Oxyuridae i ordningen Ascaridida, klassen Secernentea, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Ascaridida, klassen Adenophorea. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Oxyuridae 6 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Oxyuridae